

Musique 
 , chanson d'Amanda Lear sortie en 1978 ;
 Run Baby Run, chanson de Sheryl Crow sortie en 1993 ;
 , chanson du groupe Garbage sortie en 2005.

Cinéma 
 , film ghanéen d'Emmanuel Apea sorti en 2007 ;
 , film indien de  sorti en 2012.